GCJ:
 GCJ — GNU Compiler Collection (GCC) для Java.
 GCJ — Google Code Jam, соревнования по программированию.